Ро́тмунд () — немецкая фамилия:

 Ротмунд, Август фон (1830—1906) — немецкий офтальмолог
 Шлайхер-Ротмунд, Барбара (род. 1959) — немецкий политик
 Ротмунд, Франц Кристоф фон (1801—1891) — немецкий хирург, отец Августа фон Ротмунда
 Ротмунд, Хайнц (1928—2009) — немецкий велосипедист-гонщик
 Ротмунд, Маттиас (род. 1942) — немецкий хирург
 Ротмунд, Тони (1877—1956) — немецкая поэтесса и журналистка

См. также 
 Синдром Ротмунда—Томпсона